Abyss (The Abyss) – romanzo di Orson Scott Card del 1989
 Abyss – album dei Lionsheart del 2004
 Abyss – album di Chelsea Wolfe del 2015
 Abyss (The Abyss) – videogioco del 1984
 Abyss – wrestler statunitense
 Abyss (o Abisso) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Abyss – personaggio della serie di videogiochi Soulcalibur
 L'abisso (Abyss) – episodio della sesta stagione di Stargate SG-1

Pagine correlate 
 The Abyss
 Abisso

Altri progetti